Das Wort Demolition (vom Englischen für „Abbruch“, „Abriss“ oder „Vernichtung“, von  „das Niederreißen“, „das Abnehmen“) ist der Name für:
 Demolition, alte Bezeichnung für Entfestigung zumeist städtischer Verteidigungsanlagen
 Demolition (Album), Album von Judas Priest aus dem Jahr 2001
 Demolition (Band), Musikgruppe
 Demolition – Lieben und Leben, Spielfilm des Regisseurs Jean-Marc Vallée aus dem Jahr 2015
 Demolition (Roman), Roman des Autors Alfred Bester aus dem Jahr 1951
 Basierend auf dem Roman, das erste deutsche Hörspiel in Kunstkopfstereofonie, siehe Kunstkopf#Geschichte
 Demolition (Wrestling), Wrestling-Tag-Team